Die Qatar Total Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 12. bis 18. Februar 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel und die Paarung Abigail Spears/Katarina Srebotnik im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Qatar Total Open 2018 fand vom 10. bis 11. Februar 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Doha